SM U-32 – niemiecki okręt podwodny typu U-31 z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-37
 SM U-32 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-27 z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 U-32

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich